Артуро Родригес Хурадо (, ) — аргентинский боксер, завоевавший золотую медаль в супертяжелом весе на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Прозвище — «Эль-Моно».

Карьера 
В составе сборной Аргентины участвовал в летних Олимпийских играх 1924 года, проходивших в Париже. Проиграл в первом же поединке датчанину  по решению судей. В итоге датчанин получил серебряную медаль.

На Олимпийских играх 1928 года выступление было успешным: Артуро Родригес был награждён золотой медалью. В четырёх поединках он одержал верх над соперником. В последнем из них, в финале, победа была одержана над шведом , который был нокаутирован. Это была одна из трёх золотых медалей сборной Аргентины на Олимпийских играх в Амстердаме.

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports-reference.com 

Боксёры 1920-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры по алфавиту
Боксёры Аргентины
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Боксёры полутяжёлой весовой категории